Antonio Scaramuzza, militare italiano
Francesco Scaramuzza, pittore e poeta italiano
Giovanni Scaramuzza, pittore italiano
Vincenzo Scaramuzza, pianista italiano